Christoph Stauder (ur. 11 maja 1992 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski, zawodnik klubu SV Innsbruck Bergisel. Medalista mistrzostw świata juniorów (2012).

Przebieg kariery 
Na arenie międzynarodowej w zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską debiutował w marcu 2007, zwyciężając w juniorskich zawodach w Toblach. W styczniu 2008 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 8. miejsce w Eisenerz. W styczniu 2011 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym w Bischofshofen, gdzie zajął kolejno 43. i 36. lokatę. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w grudniu 2011, zajmując 15. miejsce w Ałmaty. W lutym 2012 wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2012, gdzie zajął 7. miejsce w konkursie indywidualnym oraz zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym.

6 stycznia 2014 w Bischofshofen zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 46. miejsce. 

W styczniu 2015 ogłosił zakończenie sportowej kariery ze względu na problemy z kontuzjowanym kolanem.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Staudera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Innsbrucku